Сіньян () — міський округ в провінції Хенань КНР .

Клімат

Примітки

Посилання 
 Офіційний портал округу 

Міські округи Хенані